

Sigle 
 Radioisotope thermoelectric generator – generatore termoelettrico a radioisotopi
 Rete telefonica generale

Codici 
 RTG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ruteng (Indonesia)

Altro 
 RTG – abbreviazione aeronautica di Radiotelegraph – Radiotelegrafo

Altri progetti